Aghbala är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Tadla-Azilal, i den nordöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Rabat. Aghbala ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Aghbala är huvudsakligen kuperad, men österut är den platt. Runt Aghbala är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tizi n'Isly,  km väster om Aghbala. Omgivningarna runt Aghbala är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Tadla-Azilal